CME pode referir-se a coisas diferentes:

 CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil no Brasil para crianças de 0 a 5 anos (substitui a Creche)
 CMEI, County Medical Examiner Investigator
 CMEI, Compañia Minera El Indio
 CMEI, China Monthly Economic Indicators

Desambiguação